Lingua rutena, un termine esonimico e antiquato per la lingua degli slavi orientali, che furono chiamati Ruteni:
 Lingua rutena medievale, un termine per l'antica lingua slava orientale
 Lingua rutena bianca, un termine antiquato per la lingua bielorussa
 Lingua rutena meridionale, un termine antiquato per la lingua ucraina
 Lingua rutena carpatica, un termine per la lingua russina

Voci correlate
 Rutenia (disambigua)
 Ruteni (disambigua)
 Rito ruteno